L'edizione 1997-1998 della Prva makedonska fudbalska liga vide la vittoria finale del Sileks Kratovo.

Capocannoniere del torneo fu Vančo Atanasov (Belasica), con 12 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Sileks Kratovo Campione di Macedonia 1997-1998.
 Belasica e Bregalnica Kraun retrocesse in Vtora Liga.

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
Campionato macedone di calcio